Toto je seznam obcí v departementu Calvados ve Francii, jichž je celkem 706:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Calvados